

Kunst en cultuur
Literaire salon, een regelmatige bijeenkomst van kunstenaars en intellectuelen
Salon (tentoonstelling), een periodieke tentoonstelling van schilderijen en grafische kunst.  
Parijse salon, een regelmatig in Parijs gehouden kunsttentoonstelling
Salon van Brussel (1811-1914), een periodieke tentoonstelling met werk van levende kunstenaars
Salons voor Schone Kunsten, een museum dat gevestigd is in een herenhuis in de Stationsstraat in Sint-Niklaas (België)
Salons des XX, tentoonstellingen van werken van Les XX

Overig
Salon (kamer), een deftige aanduiding van een kamer
Salon (gouw), een Frankische gouw in het huidige Salland
Salon (India), een plaats in India
een gelegenheid voor persoonlijke behandeling:
Kapsalon

 Salon (Aube)
 Salon (Dordogne)
ook:
Salon-de-Provence, Bouches-du-Rhône
Salon-la-Tour, Corrèze